Ел Мастранзо има више значења:

 Ел Мастранзо, Ел Мастранто (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Мастранзо, Фраксионамијенто Ломас де Санта Ана (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Мастранзо (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Мастранзо (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Мастранзо (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мастранзо (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мастранзо (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мастранзо (Запотилтик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику